Его́ршино — старое название города Артёмовский Свердловской области;
Егоршино (станция) — название узловой железнодорожной станции в городе Артёмовский.